Tratatul de la București se poate referi la unul dintre următoarele evenimente:

 Tratatul de la București semnat la 28 mai 1812 prin care se punea capăt războiului ruso-turc din 1806 – 1812. Prin această pace, Moldova pierdea jumătatea sa estică, cunoscută mai apoi ca Basarabia.
Tratatul de la București semnat la 19 februarie (3 martie SN) 1886 prin care se punea capăt războiului sârbo-bulgar
 Tratatul de la București semnat la 10 august 1913 care punea capăt celui de-al doilea război balcanic dintre Bulgaria pe de-o parte și România, Serbia, Muntenegru și Grecia. Prin acest tratat, România căpăta controlul asupra Cadrilaterului.
 Tratatul de la București semnat la 4 august (17 august SN) 1916 între Regatul României și Antanta
 Tratatul de la București semnat la 7 mai 1918 prin care Puterile Centrale sileau România să iasă din rândul Antantei și să cedeze importante teritorii. 
Tratatul de la București semnat la 4 februarie 1948 numit și Tratatul de prietenie, colaborare și asistență între Republica Populară Română și Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice.
Tratatul de la București semnat la 24 septembrie 1993 numit și Tratatul privind relațiile de prietenie și colaborare între România și Republica Slovacă.
Tratatul de la București semnat la 22 iunie 1994 numit și Tratatul privind relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Republica Cehă.
Tratatul de la București semnat la 30 aprilie 2001 numit șiTratatul de prietenie și colaborare între România și Republica Macedonia (azi Republica Macedonia de Nord).